Brachyopoidea — викопна надродина темноспондилів. Вірогідно, остання група темноспондилів (не враховуючи Lissamphibia, чиї зв'язки з темноспондилами, щоправда, предмет дискусій). Перставники надродири - прісноводні хижаки. Обидві родини відомі переважно із південної півкулі впродовж тріасу, за юрського періоду Brachyopidae відомі тільки з Азії а Chigutisauridae - з Австралії. До крейди доживають лиш Chigutisauridae. Брахіопоїди мали короткі, сплощені в профіль черепи й очі, посаджені біля кінчика носа, дещо нагадуючи плагіозаврид. Можливо, вони мали подібні екологічні ролі й обмежували розповсюдження одне одного впродовж тріасу. Це могло б пояснити переважання знахідок плагіозаврид у північній півкулі й брахіопід - у південній.

Систематика 

Внутрішні відносини клади

Положення серед стереоспондилів згідно зі Schoch et al. (2013):

Галерея

Примітки

 

 
†
Трематозаври